Па́вел Абра́мов: Абрамов, Павел Сергеевич (род. 1979) — российский волейболист.
 Абрамов, Павел Дементьевич (1911—1968) — звеньевой колхоза «Передовой» Октябрьского района Сталинабадской области. Герой Социалистического Труда (1949).